Éurito (Εὔρυτος) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Éurito, príncipe de Élide, hijo del rey Augías.
 Éurito, general eleo primo del anterior. Él y su hermano Ctéato eran llamados los moliones.
 Éurito, un rey de Ecalia.
 Éurito o Euritión, un hijo de Áctor, que destacó en la guerra de Troya liderando a los epeos de Élide y a los tafianos, habitantes de las islas cercanas a la costa de Acarnania. Fue muerto en el asedio de la ciudad por Eurípilo.
 Éurito, un gigante que desafió y batalló contra los dioses. Murió a manos de Heracles o de Dioniso, según las versiones.
 Éurito, según Valerio Flaco era hijo de Hermes y Antianira y formó parte de la expedición de los argonautas y de la caza del jabalí de Calidón.
 Éurito o Euritión fue también el nombre de un centauro que mató Teseo en las bodas de Pirítoo.
 Éurito, uno de los jefes etíopes que estaban en la corte de Cefeo durante la pelea entre Fineo y Perseo y fue muerto por este último. Era hijo de Áctor.
 Éurito, hijo de Hipocoonte que murió, como muchos de sus hermanos, a manos de Heracles.
 Éurito, padre de Hípaso, uno de los cazadores del jabalí de Calidón.
 Éurito, un rey de Caria, padre de Idótea.
 Éurito, el padre de Clono.

Éurito o Eurito es también el nombre de varios personajes históricos:

 Éurito, uno de los pitagóricos, quien se dedicó a representar los números con piedrecillas y, por este procedimiento, obtenemos los números “cuadrados” y los números “rectangulares”. En efecto, si partiendo de la unidad vamos añadiendo sucesivamente los números impares conforme al gnomon, obtenemos los números cuadrados; mientras que si partimos de dos y le vamos añadiendo los números pares, obtenemos los números rectángulos. 
 Éurito, Uno de los 300 espartanos que murieron en la Batalla de las Termópilas.